„Здравей, бабо!“ е български телевизионен игрален филм (драма) от 1991 година на режисьора Мариана Евстатиева-Биолчева, по сценарий на Рада Москова. Оператор е Цветан Чобански. Музиката във филма е композирана от Георги Генков.

Актьорски състав 
 Елена Стефанова – Чоко
 Асен Миланов – Пенко Банов
 Елена Райнова – Ката, майката
 Ина Попова
 Стефан Илиев – архитектът
 Люба Алексиева – Мита
 Стоян Стоев – съпругът на Ката
 Георги Георгиев
 Мариана Жикич
 Мимоза Базова
 Иван Урумов
 Емил Марков
 Методи Атанасов
 Артюн Минасян

Външни препратки 
 
 

Филми на Мариана Евстатиева-Биолчева
Български филми от 1991 година
Български драми